Бармица:
 Бармица — кольчатый доспех на оплечье, на плеча, грудь и лопатки ратника, исторический элемент защитного вооружения (индивидуального средства защиты) в виде кольчужной сетки. 
 «Бармица» — базовый комплект российской боевой экипировки первого поколения, разработанный климовским предприятием ЦНИИТочМаш.

См. также 

 «Бармица-РС» — портативная российская военная радиостанция УКВ-диапазона, разработанная воронежским НПО «Риф».
 Барма